Arkadenhaus steht für:
 allgemein ein Haus mit Wandelgang, siehe Arkade
 spezielle einige  Häuser des Ensembles rund um das Wiener Rathaus, siehe Arkadenhäuser